Джеремі Ренік (,  17 січня 1970, Бостон) — колишній американський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника. Грав за збірну команду США.

Провів понад тисячу матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра
Хокейну кар'єру розпочав 1988 року в ГЮХЛК.

1988 року був обраний в драфті НХЛ під 8-м загальним номером командою «Чикаго Блекгокс». Загалом провів 1517 матчів у НХЛ, включаючи 154 матчі плей-оф Кубка Стенлі.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 22 роки, захищав кольори команд «Чикаго Блекгокс», «Фінікс Койотс», «Філадельфія Флаєрс», «Лос-Анджелес Кінгс» та «Сан-Хосе Шаркс».

Виступав за національну збірну США.

Нагороди та досягнення 
 Друга збірна усіх зірок ГЮХЛК — 1989
 Молодіжний чемпіонат світу з хокею із шайбою 1989 команда усіх зірок — 1989
 Молодіжний чемпіонат світу з хокею із шайбою 1989 найкращий бомбардир — 1989
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1991, 1992, 1993, 1994, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Посилання

 

Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2002
Призери зимових Олімпійських ігор 2002
Хокеїсти НХЛ з невикористовуваними номерами
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Хокеїсти «Фінікс Койотс»
Хокеїсти «Філадельфія Флайєрс»
Хокеїсти «Лос-Анджелес Кінгс»
Хокеїсти «Сан-Хосе Шаркс»
Задрафтовані «Чикаго Блекгокс»
Срібні олімпійські медалісти США
Спортсмени з Коннектикуту
Спортсмени з Массачусетсу
Уродженці Бостона